Абов — фамилия:

 Абов — историческая область Словакии и Венгрии.
 Абов, Геворк Аршакович (1897—1965) — армянский советский писатель, поэт, переводчик.
 Абов, Георгий Атарович (1894—1982) — советский хозяйственный деятель, лауреат Сталинской премии (1951).
 Абов, Юрий Георгиевич (1922—2021) — советский и российский физик-ядерщик, член-корреспондент РАН.

 Абова, Тамара Евгеньевна (1927—2019) — советский и российский правовед.